Alpendre
Grupo Marquise
Marquise Hill

Localidades

Marquise (Pas-de-Calais)

Desambiguação